Bouillac (Aveyron)
 Bouillac (Dordogne)
 Bouillac (Tarn-et-Garonne)